Список лучших альбомов США 1997 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1997 год.

История 
Лучшим альбомом года стал «Spice» — дебютный диск британской группы Spice Girls. Альбом десять раз стал платиновым в Великобритании и в Канаде, 7 раз платиновым в США, а также получил платиновые статусы во многих странах Европы и мира. Всего альбом был продан тиражом более 28 млн копий по всему миру, став самым продаваемым альбомом для девичьих групп в истории музыки и одним из самых успешных альбомов.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1997 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1997 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1997 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1997 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1997 года